«Сонце Руїни» —  драма  Василя Пачовського  про гетьмана Петра Дорошенка
 «Сонце Руїни» — поетичний образ гетьмана Петра Дорошенка, що утвердився в пам’яті українського народу.